Обаре́д (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Пуйастрюк. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65044.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 105 км западнее Тулузы, в 15 км к востоку от Тарба.

Коммуна расположена в местности Бигорр. На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 257 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 158 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 113 были актэкономически активнымиивными, 45 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 65,3 %). Из 113 активных жителей работали 101 человек (58 мужчин и 43 женщины), безработных было 12 (7 мужчин и 5 женщин). Среди 45 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи